Mair:
 Martin Mair († 1481), německý humanista a právník
 Alexander „Sandy“ (Mair) Courage(, Jr.) (1919–2008)

 podobná jména
 Mayr
 Maier
 Mayer
 Majer

Bavorská příjmení